VGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto North Air Terminal, Las Vegas (Nevada), Stati Uniti
 VGT – acronimo di Variable Geometry Turbocharger ovvero Turbocompressore a geometria variabile utilizzato per i motori automobilistici